Giannella – variante femminile di Gianni

Geografia 
 Giannella – frazione di Orbetello, provincia di Grosseto, in Toscana 
 Tombolo della Giannella – striscia di terra che va da Monte Argentario fino alla foce del fiume Albegna

Persone 
 Luigi Giannella – militare e aviatore italiano, pluridecorato, Asso dell'aviazione italiana durante la seconda guerra mondiale
 Salvatore Giannella – giornalista italiano